Ludvika steht für:

 Ludvika, Stadt in Schweden
 Ludvika (Gemeinde), Gemeinde in Schweden
 Ludvika (Vorname), weiblicher Vorname

Siehe auch:
 Bernhard Ludvik (* 1961), österreichischer Mediziner
 Ludwiga, weiblicher Vorname
 Ludwika, weiblicher Vorname
 Ludovika (Begriffsklärung)